Die NFL Saison 1996 war die 77. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 1. September 1996 und endete am 23. Dezember 1996. Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 2. Februar 1997 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

Der langjährige Besitzer der Cleveland Browns Art Modell schockte während der Saison 1995 die Footballfans in Cleveland damit, das Team überraschend nach Baltimore umzuziehen, um so die heutigen Baltimore Ravens zu gründen.

Die NFL-Teameigner einigten sich auf Grund der Proteste darauf, dass für die Ravens ein neues Franchise vergeben und für die Browns ein neuer Eigner gesucht wurde. Somit spielte zwischen 1996 und 1998 kein Footballteam in Cleveland und die Browns waren bis zu ihrer Neugründung 1999 inaktiv. Die durch die browns relocation controversy neu gegründeten Ravens spielten in dem und im nächsten Jahr im Memorial Stadium in Baltimore, während die Carolina Panthers nach einem Jahr Verspätung ihr neues Stadion, damals noch unter dem Namen Ericsson Stadium, eröffneten.

NFL Draft 

Der NFL Draft von 1996 fand vom 20. bis 21. April im Madison Square Garden in New York City statt. Mit ihren ersten Pick  im Draft wählten die New York Jets Wide Receiver Keyshawn Johnson von der University of Southern California aus. Dieser Draft wird als eine der besten Drafts für die Position des Wide Receiver angesehen, da neben Johnson auch Receiver wie Terry Glenn, Eddie Kennison, Marvin Harrison, Eric Moulds, Bobby Engram, Terrell Owens, Muhsin Muhammad, Amani Toomer, Jermaine Lewis und Joe Horn ausgewählt und Spieler in der NFL wurden. Von den fünf in der ersten Runde ausgewählten Receivern wurde auch niemand als sogenannter bust, d. h. Fehlschlag angesehen, da diese Receiver mit mindestens elf Jahren überdurchschnittlich lange in der NFL spielten.

Neben den Receivern war der Draft im Nachhinein auch ein guter für die Position des Linebackers. So wurde neben Ray Lewis, Super Bowl MVP und zweifacher Super-Bowl-Champion, auch Zach Thomas, Tedy Bruschi, Kevin Hardy, Simeon Rice, John Mobley, Donnie Edwards Randall Godfrey, Earl Holmes und Carlos Emmons ausgewählt, welche allesamt auch überdurchschnittlich lange in der NFL spielten.

Im Gegensatz dazu wird der Draft von 1996 als der schlechteste für die Position des Quarterbacks angesehen. So wurde zum einen in dem Jahr kein Quarterback in der ersten Runde des Draftes ausgewählt, was im Draft von 1988 das letzte Mal geschah und seitdem bis heute (2019) nicht mehr passierte und zum anderen haben nur vier der acht ausgewählten Quarterbacks jemals in der NFL gespielt.

Regular Season 

Legende:

Tie-Breaker 1996
 Jacksonville sicherte sich den zweiten AFC Wild-Card Platz aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (7–5 gegenüber 6–6 von Indianapolis und 5–7 von Kansas City).
 Indianapolis sicherte sich den dritten und letzten AFC Wild Card Platz vor Kansas City aufgrund ihres 24:19-Sieges im direkten Duell in Woche 16.
 Cincinnati beendete die Saison vor Houston in der AFC Central aufgrund ihrer besseren Punkteverhältnisse in ihren Divisionspielen (+19 zu +11 von Houston).
 Oakland beendete die Saison vor Seattle in der AFC West aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (3–5 gegenüber 2–6 von Seattle).
 Dallas beendete die Saison vor Philadelphia in der NFC East aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (7–4 statt 6–5 von Philadelphia).
 Minnesota sicherte sich aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (8–4 gegenüber 6–6 von Washington) den dritten und damit letzten NFC Wild Card Platz.
 Carolina beendete die Saison vor San Francisco in der NFC West aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 Atlanta beendete die Saison vor New Orleans in der NFC West aufgrund ihrer zwei direkten Siege.

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 28. Dezember 1996 und liefen bis zum 12. Januar 1997. Die New England Patriots setzten sich in der American Football Conference (AFC) durch und die Green Bay Packers wurden Meister der National Football Conference (NFC).

Super Bowl XXXI 

Der 31. Super Bowl fand am 26. Januar 1997 im Louisiana Superdome in New Orleans statt. Im Finale trafen die New England Patriots auf die Green Bay Packers. Die Packers konnten ihren dritten Super Bowl gewinnen und erhöhten zugleich ihren Rekord für die meisten NFC Meisterschaften auf 12. Als Super Bowl MVP wurde der Kick- und Punt-Returner der Packers, Desmond Howard gewählt, der den spielentscheidenden Touchdown erzielte und einen Rekord für Punt-Return-Yards mit seinen erreichten 90 Yards aufstellte. Er ist bisher der einzige Spieler eines Special Teams, der zum Super Bowl MVP gewählt wurde.

Awards

Weblinks 
 NFL-Geschichte von 1991–2000 (englisch)

Einzelnachweise 

1996
American-Football-Veranstaltung 1997
American-Football-Saison 1996